Карло Аллиони (, 23 сентября 1728, Турин — 30 июля 1804, Турин) — итальянский врач, профессор ботаники в университете Турина.

Его наиболее важный труд — Flora Pedemontana, sive indigenarum Pedemontii stirpium methodica enumeratio, 1755 — посвящён флоре Пьемонта: в нём было описано 2813 видов растений, в том числе 237 ранее неизвестных.

Ещё одна известная его работа — Manipulus Insectorum Tauriniensium, 1766.

С 1760 года он преподавал ботанику в Туринском университете, а также был директором Туринского ботанического сада. 6 апреля 1758 года Аллиони был принят в Королевское общество.

Карл Линней назвал в честь Карло Аллиони род Allionia из семейства Никтагиновые.

Другие таксоны, названные в честь Аллиони:

Избранная библиография 
 Florа Pedemontana, sive, indigenarum Pedemontii stirpium methodica Enumeratio (1755)
 Littoris praecipuarum Stirpium et methodica Nicaeensis Enumeratio agri cum maris ejusdem anirnalium аликвота Elencho (1757)
 Auctarium ad floram Pedemontanam cum notis et emendationibus (1789)

Литература 
 Bailey, L.H.; Wilhelm Miller and Many Expert Cultivators and Botanists (1900). «ABBREVIATIONS», Cyclopedia of American Horticulture: Comprising Suggestions for Cultivation Comprising of Suggestions for Cultivation of Horticultural Plants, Descriptions of the Species of Fruits, Vegetables, Flowers and Ornamental Plants Sold in the United States and Canada, Together with Geographical and Biographical Sketches In Four Volumes, v.1 A-D. The Macmillian Company. Retrieved on 2008-06-19.
 Brummitt, R. K.; C. E. Powell (1992). Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4.

Ссылки 
 Mattirolo, Oreste (1904). Note bibliographiche Allioniane e Nomenclator Allionianus, pubblicati in Occasione Della Ricorrenza Centenaria Della Morte Di Carlo Allioni 1804—1904. Tipografia di A. Ciminago, 82 pages. Retrieved on 2008-06-19.
 Allioni, Carlo (1785). «Flora pedemontana» (HTML). Digital old books. SICD Universities of Strasbourg. Retrieved on 2008-06-19.
 International Organization for Plant Information (IOPI). «Author Details» (HTML). International Plant Names Index. Retrieved on 2008-06-19.

Ботаники Италии
Ботаники по алфавиту
Члены Лондонского королевского общества
Члены Гёттингенской академии наук